Појам Савоја или Савој може да се односи на:

 Савоја
 Грофовија Савоја
 Војводство Савоја
 Династија Савоја, италијанска је династија основана почетком једанаестог века. 
 Савоја (департман), департман је у источној Француској
 Савој (Тексас)
 Савој (Илиноис)